Јоже Бевц (Љубљана, 22. мај 1925 – 27. септембар 1987 ) је био југословенски и словеначки редитељ, сценариста и глумац.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1956. || Пулски фестивал || /
|-
| 1957. || Заклади наше дежеле || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1966. || Куп сена (кратки филм)|| /
|-
| 1966. || Ангел варух (кратки филм)|| /
|-
| 1967. || В поту нашега образа (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1972. || Час је злато || /
|-
| 1973. || Живљење по взорцу || /
|-
| 1977. || То со гади || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Беседни заклад || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1956. || Пулски фестивал || /
|-
| 1957. || Заклади насе дезеле || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1966. || Куп сена (кратки филм) || /
|-
| 1966. || Ангел варух (кратки филм) || /
|-
| 1967. || В поту нашега образа (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1977. || То со гади || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Беседни заклад || /
|}

Монтажер 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950-е
|-
| 1956. || Пулски фестивал || /
|-
| 1957. || Заклади наше дежеле || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1966. || Куп сена (кратки филм)|| /
|-
| 1966. || Ангел варух (кратки филм) || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1966. || Куп сена (кратки филм)|| /
|-
| 1966. || Ангел варух (кратки филм) || /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1961. || Ноћни излет || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 1987.
Словеначки редитељи
Југословенски редитељи
Словеначки сценаристи
Југословенски сценаристи
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани